«Площадь Согласия» (), или «Виконт Лепик и его дочери пересекают площадь Согласия» () — картина маслом Эдгара Дега, написанная в 1876 году. На ней изображены художник и меценат Людовик-Наполеон Лепик, курящий сигару; его дочери, его собака и одинокий прохожий (слева) на Площади Согласия в Париже. На заднем плане, за каменной стеной — сад Тюильри.

Многие историки искусства полагают, что на композицию картины повлияло искусство фотографии: это выразилось в большом количестве негативного пространства, «обрезанном» кадре и взглядах персонажей, направленных в случайных направлениях.

Картина считалась утерянной в течение четырёх десятилетий после Второй мировой войны, пока российские власти не выставили её в Эрмитаже, где она находится до сих пор. После Второй мировой войны из собрания Отто Герстенберга как трофей  была передана в Эрмитаж. В 2009—2011 в Эрмитаже картина прошла  реставрацию, в результате которой ей был возвращен оригинальный формат.

Дега также написал Людовика Лепика и его дочерей на другой своей картине, которая ныне экспонируется в швейцарском Цюрихе, в музейном собрании фонда Эмиля Бюрле.

Примечания

Ссылки 
 Интерактивная страница Эрмитажа о картине 
 
 Degas — Place de la Concorde Painting  Видеопрезентация о живописи из Смартистории, Академия Хана.
 Degas: The Artist’s Mind , каталог выставки от Метрополитен-музея, полностью доступный онлайн в формате PDF, который содержит материалы о Place de la Concorde

Картины Эдгара Дега
Картины с изображением собак
Картины из собраний Государственного Эрмитажа
Париж в живописи